

Wahlbach – comune del dipartimento dell'Alto Reno (Alsazia)

Wahlbach – comune del circondario Rhein-Hunsrück-Kreis (Renania-Palatinato)

Pagine correlate 
 Wallbach – pagina di disambiguazione
 Walbach – comune francese nel dipartimento dell'Alto Reno (Grand Est)